Harley est un nom et un prénom d'origine anglaise. Il peut faire référence à :

Patronyme 
 Alex Harley (1936–1969), un joueur écossais de football ;
 George Davies Harley (1762-1811), acteur de théâtre et poète anglais ;
 John Harley (1886–1960), un joueur urugayen de football ;
 Jon Harley (né en 1979), un footballeur anglais ;
 Rob Harley (né en 1990), un joueur écossais de rugby à XV ;
 
 Rufus Harley (1936–2006), un sonneur de cornemuse, saxophoniste, flûtiste et hautboïste ;

Prénom 
 Harley Cokeliss (né en 1945), un réalisateur et scénariste américain ;
 Harley Granville Barker (1877–1946), un dramaturge, acteur, directeur de théâtre et metteur en scène britannique ;
 Harley Flanagan (né en 1968), un musicien américain, fondateur des Cro-Mags, un groupe de punk des années 1980 ;
 Harley Jessup (né en 1954), un directeur des effets spéciaux et producteur de cinéma américain ;
 Harley Knoles (1880–1936), un réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 Harley Race (né en 1943), un catcheur professionnel américain ;

Culture populaire 
 Harley Davidson et l'Homme aux santiags, un film américain réalisé par Simon Wincer sorti le  ;
 Harley Quinn, un personnage de fiction de l'univers de Batman, portant un costume d'Arlequin, d'où le jeu de mots sur son nom ;

Autre 
 , canton de l'Ontario, au Canada
 Harley, un cours d'eau en Australie-Occidentale ; 
 Harley-Davidson, un fabricant de motocyclettes basé à Milwaukee ;
 Harley Street, une rue située dans le district de la Cité de Westminster.
 Psautier Harley, un psautier du  ayant appartenu à Robert Harley
 Harley (cheval), un étalon trotteur

Patronyme anglais
Prénom anglais
Prénom masculin
Homonymie de prénom